2005 Голяма награда на Унгария е 20-о за Голямата награда на Унгария и тринадесети кръг от Сезон 2005 във Формула 1, който се провежда на 31 юли 2005, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Квалификации

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Унгария